Příjmení Aschenbrenner nese více různých osobností:

 Adolf Aschenbrenner (1841–1909) – rakouský a český advokát a politik německé národnosti
 Lumír Aschenbrenner (* 1960) – český politik
 Vít Aschenbrenner (* 1977) – český muzikolog, sbormistr, dirigent, varhaník, cembalista a organizátor hudebního života

Externí odkazy